Bundesliga niemiecka siatkarzy 2011/2012 (niem. Deutsche Volleyball-Bundesliga der Herren 2011/2012) – 56. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga (DVL) pod egidą Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej (niem. Deutscher Volleyball-Verband, DVV). Zainaugurowany został 30 września 2011 roku i trwał do 22 kwietnia 2012 roku. 

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentował klub , w Pucharze CEV – , natomiast w Pucharze Challenge – .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, która wyłoniła mistrza Niemiec. W rozgrywkach wzięło udział 11 zespołów. Runda play-down została anulowana. W związku z małą liczbą zespołów z ligi relegowany został jeden zespół. W sezonie 2012/2013 liga ma liczyć 12 zespołów, a prawo startu otrzymają dwaj mistrzowie 2. Bundesligi.

Hale sportowe

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Składy drużyn

Bibliografia 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech